White Horse Hills kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Berkshire Downs, kulle, England, West Berkshire,

USA 

 White Horse Hills (berg i USA), Arizona, Coconino County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar